Simon Levitte, éducateur ;
 Georges Lévitte, frère du précédent, auteur et éducateur ;
 Jean-David Levitte, fils du précédent, diplomate.